Дечја песма Евровизије 2005. било је 3. по реду издање такмичења намењеног младим извођачима широм Европе. Белгијски градић Хаселт имао је ту част и привилегију да у једној ноћи постане центар пажње милионима деце и тинејџера који су пратили шоу крај малих екрана.

Првобитно је 19 земаља требало да наступи на такмичењу: Литванија, Украјина и Србија и Црна Гора су изразиле жељу за учешћем, док су Француска и Швајцарска одустали. Међутим, Литванија и Украјина су одустали од учешћа, а касније су им се придружили и Пољска (која се неће вратити све до 2016.) и Кипар који је одустао због плагијаризма песме, али им је на крају било дозвољено да гласају. На крају Русија се прикључила такмичењу и тако на крају су наступиле 16 земље.

Учесници

Гласање 

2005 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2005.